Колодное () — село,
Колодненский сельский совет, Тернопольский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122484801. Население по переписи 2001 года составляло 1445 человек.

Является административным центром Колодненского сельского совета.

Географическое положение 
Село Колодное находится на левом берегу реки Гнезна,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Витковцы,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Новики,
на противоположном берегу — село Болязубы.
Через село проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1463 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания 

Населённые пункты Тернопольского района